Galiński, Galińska au féminin, peut faire référence à :

Patronyme 

 Edward Galinski (1923-1944), Polonais déporté à Auschwitz.
 
  (1914-2013), journaliste, homme politique polonais.